José Ignacio Garmendia puede referirse al nombre de:

 el futbolista español José Ignacio Garmendia, n. 1964, arquero del Sociedad Deportiva Eibar;
 el militar, pintor y escritor argentino José Ignacio Garmendia (1841-1925), autor de obras clásicas sobre la Guerra del Paraguay;
 el político argentino José Ignacio Garmendia y Alurralde, padre del anterior, y diputado por Tucumán al Congreso General de 1824.